.pot (.POT; .Pot) — расширение имён для шаблонов файлов, созданных при помощи программ
 Microsoft PowerPoint;
 Gettext.